Cet article présente une liste des plus grandes villes du Cambodge.

Voir aussi

Source de la traduction

Liens externes 

 National Instituts des Statistiques
 City Population

Cambodge
Villes